Фрутафоссор () — ископаемый род млекопитающих позднего юрского периода с неясным классификационным положением, известный по единственному представителю Fruitafossor windscheffeli. Обитал на территории штата Колорадо в США около 150 млн лет назад.

Имел небольшой размер (длина тела 15 см, масса тела 30 г). Название связано с местом находки, муниципалитета Фрута в штате Колорадо, а также его образом жизни — привычкой рыть норы (, «копатель»). Название вида дано по имени открывателя окаменевшего скелета, У. Виндшеффела.

Это наиболее ранний из известных млекопитающих, который обитал в подземных норах. Его рацион состоял из колониальных насекомых, для добычи которых он обладал массивными конечностями (особенно передними), за что получил прозвище «Попай».

Суставы фрутафоссора, соединяющие конечности с туловищем, намного больше похожи на суставы однопроходных, чем на суставы плацентарных роющих животных, таких, как крот, однако фрутафоссор не относился ни к одной из этих двух групп млекопитающих.

Одной из важнейших характеристик данного вида были его коренные зубы, чей единственный и открытый корень указывал на то, что зубы находились в постоянном росте в течение жизни животного. Этим качеством зубов фрутафоссор морфологически напоминал современных броненосцев, хотя последние появились 100 млн лет спустя в Южной Америке и относились к другому таксону.

Также обнаружено некоторое сходство со строением зубов трубкозуба, однако и в этом случае оно было связано не с родством, а со сходным рационом.

Кладограмма 
Кладограмма.

 ===0 Mammalia Linnaeus, 1758 — млекопитающие
    |-o Fruitafossor Luo & Wible, 2005 (†)
    | `-- Fruitafossor windscheffeli Luo & Wible, 2005 (†)
    |-> Tikitherium Datta, 2005  (†)
    |--> Reigitheriidae Bonaparte, 1990 — рейгитерии (†)
    |=> Volaticotheria Meng & al., 2005 — волатикотерии (†)
    |=> Triconodonta Osborn, 1888 — триконодонты (†)
    |==> Allotheria Marsh, 1880 — аллотерии (†)
    |==> Holotheria Wible & al., 1995 — голотерии
    `==> Prototheria Gill, 1872 — прототерии

См. также 
 Список родов мезозойских млекопитающих

Примечания

Ссылки 
 «El Fruitafossor no es un roedor» en Paleofreak

Млекопитающие юрского периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Вымершие млекопитающие
Фоссилии из юрских отложений США
†